Ла Малиља има више значења:

 Ла Малиља (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Малиља (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Малиља (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику